Legione bianca  (Der Ruf des Nordens) – film del 1929 diretto da Nunzio Malasomma e Mario Bonnard
Legione bianca (White Legion) – film del 1936 diretto da Karl Brown